Спангенберг () — немецкая фамилия. Известные носители:

  — второй основатель евангелической братской общины.
  — немецкий исторический и жанровый живописец.
 Спангенберг, Евгений Павлович (1898—1968) — советский орнитолог, писатель-натуралист.
  — немецкий богослов и поэт, автор сочинения «О силлогизме».
 Спангенберг, Хуго (род. 1975) — аргентинский шахматист, гроссмейстер (1996).

См. также

Примечания